En anglais, le mot tuning est le participe présent du verbe to tune qui signifie accorder dans le contexte musical et régler de manière plus générale. (Exemple : The radio is tuned on BBC. - La radio est sur la fréquence de la BBC.)
 Employé comme nom commun, il signifie accordage (musical tuning), ou réglage ou mise au point de manière plus générale comme c'est le cas par exemple avec les locutions : car tuning (réglage de voitures), engine tuning (réglages-moteur).

En français, le mot tuning fait référence à la modification et la personnalisation de voiture (niveau performance et/ou apparence).
 De manière analogique, le mot tuning est également employé en informatique pour désigner l'optimisation et la personnalisation du matériel informatique, en allant de l'ajout de ventilateurs ou du surfréquençage au watercooling et à l'ajout de néons.